Acanthinus är ett släkte av skalbaggar. Acanthinus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kvickbaggar
Acanthinus